

Swift Current, ville du sud-ouest de la Saskatchewan au Canada ;
 Aéroport de Swift Current ;
 , sa municipalité rurale.
 Swift Current, circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan

Swift Current, communauté de l'île de Terre-Neuve au Canada.